La expresión La doncella de Orleans puede referirse a: 

 El apodo con el que se conoce a Juana de Arco.
 La obra de teatro La doncella de Orleans, de Friedrich Schiller.
 La ópera La doncella de Orleans, de Piotr Ilich Chaikovski